Een verkeersweg:
 N536 (België)
 N536 (Frankrijk)
 N536 (Nederland), zie Provinciale weg 536
 N-536 (Spanje)
 N536 (Zwitserland)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing